Людвиг Шмитт (, 15 апреля 1902, Аугсбург — 1980) — немецкий шахматист, мастер.

Трехкратный победитель Силезского шахматного конгресса (1927, 1933 и 1934 гг.). Трехкратный победитель Саксонского шахматного конгресса (1929, 1932 и 1933 гг.). Победитель Баварского шахматного конгресса 1923 г.

Участник чемпионатов Германии и чемпионатов ФРГ (лучший результат — в чемпионате Западной зоны оккупации 1953 г.: 1—2 места с В. Унцикером, поражение в дополнительном матче со счетом ½ : 3½).

Участник ряда международных турниров.

В составе сборной ФРГ участник международного матча со сборной Нидерландов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Л. Шмитта  в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Шмитта  на сайте 365Chess

Шахматисты Германии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Аугсбурге